EVO (Korps Mariniers), de vakopleiding tot marinier
EVO (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
EVO (organisatie), een Nederlandse vervoersorganisatie
Enkel-voetorthese Orthopedisch hulpmiddel